Steffen Fritz (* 1981 in Stuttgart) ist ein deutscher Informatiker und Aktivist im Bereich elektronischer Archivierung und Informationssicherheit.

Leben 
Fritz studierte an der Universität Stuttgart Computerlinguistik und veröffentlichte mehrere Beiträge in Fachjournalen sowie im Hackermagazin 2600. 2015 restaurierte er zusammen mit dem Autor Norman Ohler am Deutschen Literaturarchiv Marbach den ersten Cyberpunk-Hypertext-Roman in deutscher Sprache „Die Quotenmaschine“ von 1995.

Fritz hat einen Lehrauftrag an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttgart im Studiengang Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information. Er entwickelt zudem quelloffene Software im Bereich der Langzeitarchivierung und IT-Security.

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochschullehrer (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart)
Informatiker
Deutscher
Geboren 1981
Mann